Парламентские выборы в Сальвадоре проходили 12 марта 1978 года. Практически все оппозиционные партии за исключением одной бойкотировали выборы. В результате лёгкую победу одержала правящая Национальная коалиционная партия, получившая 50 из 54 мест Законодательного собрания.

Результаты

Литература 
Political Handbook of the world, 1978. New York, 1979. 
Anderson, Thomas P. 1988. Politics in Central America: Guatemala, El Salvador, Honduras, and Nicaragua. New York: Praeger. Revised edition.
Herman, Edward S. and Frank Brodhead. 1984. Demonstration elections: U.S.-staged elections in the Dominican Republic, Vietnam, and El Salvador. Boston: South End Press.
Montgomery, Tommie Sue. 1995. Revolution in El Salvador: from civil strife to civil peace. Boulder: Westview.
Webre, Stephen. 1979. José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics 1960-1972. Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1978 год в Сальвадоре